Retalhuleu kan syfta på

Guatemala 

 Departamento de Retalhuleu, departement, 
 Municipio de Retalhuleu, kommun, 
 Retalhuleu (departementshuvudort i Guatemala), Departamento de Retalhuleu, Municipio de Retalhuleu, 
 Retalhuleu Airport, flygplats, Departamento de Retalhuleu, Municipio de Retalhuleu,